Куангйен () — вьетнамский топоним:
 Куангйен — прибрежный город в провинции Куангнинь на северо-востоке Вьетнама.
 Куангйен — квартал в городе Куангйен, провинция Куангнинь.
 Куангйен — община в уезде Куангсыонг, провинция Тханьхоа.
 Куангйен — община в уезде Шонгло, провинция Виньфук.